H.J.Coste se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hippolyte Coste
 Hippolyte Jacques Coste